Hjerm (plaats), plaats in Denemarken
 Hjerm (parochie), parochie in Denemarken